Krępiny – kolonia w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie włocławskim, w gminie Fabianki
 Krępiny – wieś w województwie lubuskim, w powiecie sulęcińskim, w gminie Krzeszyce
 Krępiny – część wsi Szpetal Górny
 Krępiny – gromada w powiecie sulęczyńskim